L'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.

Acquisition peut désigner :
 acquisition, dans le conditionnement classique, le temps pendant lequel une première réponse conditionnelle apparaît et augmente en fréquence ;
 acquisition, dans le domaine de l'astronautique, l'obtention par un récepteur d'un signal identifiable provenant d'un émetteur artificiel ou naturel ; l'acquisition marque le terme de la phase de recherche et permet d'amorcer le fonctionnement correct d'une liaison radioélectrique, ou d'entamer un processus d'identification ou de poursuite ;
 acquisition, en monétique, fait référence aux services d'acquisition de transaction électronique. Ceux-ci permettent aux commerçants, artisans ou libéraux d'accepter des paiements électroniques. L'acquisition se fait souvent grâce à un terminal de paiement électronique (TPE) ;
 acquisition, un logiciel de téléchargement Poste à poste pour Mac OS X.

Référence 

 Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Voir aussi 
 Acquisition de données, une étape cruciale de l'automatisation des tâches dont l'action est dévolue aux capteurs, elle repose sur des composants électroniques assemblés en système d'acquisition de données (l'instrumentation), et sur le traitement du signal (théorie et traitements). (dans sa forme la plus aboutie elle se traduit notamment par l'expérimentation assistée par ordinateur et les architectures SCADA)
 Règles d'acquisition férengies, dans l'univers de Star Trek
 Télégestion